

Letteratura
Taide – romanzo di Anatole France del 1890
Taide – prostituta, personaggio di una commedia di Terenzio, citata anche da Dante nell'Inferno, Canto XVIII

Persone
Taide – etera ateniese al seguito di Alessandro Magno
Archana Taide – attrice indiana
Santa Taide – penitente, commemorata l'8 ottobre

Altro
Taide – nome proprio di persona femminile
Taíde – freguesia del comune portoghese di Póvoa de Lanhoso
Taíde – canzone di Claver Gold e Murubutu